Csáky István (1570–1605) generális
Csáky István (1603–1662) tárnokmester 
Csáky István (1635–1699) országbíró
Csáky István (1659–1729) politikus, főispán, a szatmári béke egyik aláírója kuruc részről
Csáky István (1894–1941) diplomata, külügyminiszter

Kapcsolódó szócikkek 
Csáky Istvánné, (szül. Wesselényi Anna) (1584–1649/1650) Csáky István generális felesége. Levelezése rokonaival a kor megismerésének egyik fontos forrása, egyúttal nyelvemlék.